De Roef is een voormalig open strook langs de Maas in de Nederlandse plaats Venlo.

In het verleden diende dit veld als extra hindernis bij de Vestingwerken van Venlo. Het was gevormd als steil talud, om te verhinderen dat de vijand bij belegeringen met redelijk gemak de noordelijke vestingwerken, of om de toenmalige Weg naar Genooi en Velden, kon bereiken. Verder diende De Roef om de vijand te beletten het Fort Ginkel te bereiken. Ook moest het verhinderen dat de straat bij een hoog waterpeil van de Maas zou overstromen.

Waar de naam oorspronkelijk vandaan komt, is niet bekend. Wel vermeldt het gemeentelijk archief dat de Roef een scheepsromp was, die vanaf circa 1845 dienstdeed als woning van de ladingmeester. Rond 1870 werd op dezelfde plek een klein houten gebouw neergezet, dat als wachthuis voor de passagiers van de stoomboten werd gebruikt, en was ingericht als café. Ook werd het talud opgehoogd tot aanlegkade, die tot 1904 bleef bestaan. Tegenwoordig is het een onderdeel van de waterkering.

Vestingwerk van Venlo